Агрон — термін, що може бути ім'ям персонажа, ім'ям або прізвищем, топонімом географічних об'єктів, назвою.

Персонаж 
 Агрон — персонаж давньогрецької міфології.
 Агрон — цар Іллірії.
 Агрон — цар Лідії.
 Агрон — персонаж коміксів, ворог Капітана Америки у Marvel Universe компанії Marvel Comics.

Ім'я або прізвище 
 Діанна Агрон — американська акторка.
 Агрон Туфа — албанський поет і прозаїк.
 Гершон Агрон — ізраїльський журналіст, мер Єрусалиму протягом 1955-59 років.

Топоніми 
 Агрон — муніципалітет в Іспанії.
 Віллер-Агрон-Егізі — муніципалітет у Франції.
 Агрон — комуна в муніципалітеті П'єве-ді-Боно-Преццо в Італії.
 Агрон — річка в департаменті Арденни, Франція.

Назва 
 Агрон — юдейсько-арабський словник X століття.